Nigorigawa může být:

 Nigorigawa (sopka) – sopečná kaldera v Japonsku
 Nigorigawa (řeka) – řeka v Japonsku